

Geografia

Austria 
 Gurten – comune nel distretto di Ried im Innkreis (Alta Austria)

Svizzera 
 Gurten – montagna che sorge nel comune di Köniz nel circondario di Berna-Altipiano svizzero (Canton Berna)
 Gurten-Gartenstadt – frazione di Köniz, comune nel circondario di Berna-Altipiano svizzero (Canton Berna)

Altro 
 Gurtenfestival – festival musicale svizzero